Hodžić (en serbe : Хоџић) est un patronyme slave du sud (porté surtout en Bosnie) dérivé du mot hodža (« prédicateur ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1985), biathlète serbe ;
 Adnan Hodžić (né en 1971), joueur de basket-ball bosnien ;
 Adnan Hodžić (né en 1988), footballeur bosno-américain ;
  (né en 1999), footballeur australien ;
 Armin Hodžić (né en 1994), footballeur bosnien ;
  (né en 1986), biathlète serbe ;
 Fikret Hodžić (1953–1992), bodybuilder yougoslave ;
  (né en 1994), biathlète serbe ;
 Selver Hodžić (né en 1978), footballeur bosnien ;
 Tarik Hodžić (né en 1951), footballeur bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque

en:Hodžić